Foxy Brown (film), een blaxploitation-film uit 1974
 Foxy Brown (rapper), een Amerikaanse rapper
 Foxy Brown (zangeres), een Jamaicaanse reggaezangeres